Марна́г-е-Лату́р, Марнаґ-е-Латур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 135 км на схід від Тулузи, 65 км на південний схід від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 52 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 108,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Марнаг-е-Латур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Марнаг-е-Латур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон